Le manoir du Colombier peut désigner les édifices suivants :

le Manoir du Colombier de Clermain en Saône-et-Loire,
 le Manoir du Colombier d'Heudebouville dans l'Eure,  & ,
 le Manoir du Colombier de Hénon dans les Côtes-d'Armor, ,
 le Manoir du Colombier de Saint-Marcellin-en-Forez dans la Loire, .

Notes et références